Ygor steht für brasilianische Sportler:
 Ygor Carvalho Vieira (* 1991), Fußball
 Ygor Coelho (* 1996), Badminton
 Ygor Nogueira de Paula (* 1995), Fußball
 Ygor Maciel Santiago (* 1984), Fußball
 Ygor de Souza (* 1986), Fußball
Siehe auch:
 Igor